Die International Championship 2013 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, das vom 27. Oktober bis zum 3. November 2013 im Chengdu Eastern Music Park in Chengdu, China ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Engländer Judd Trump, der allerdings schon in der ersten Runde mit 5:6 gegen Alan McManus verlor.

Im Finale setzte sich Ding Junhui mit 10:9 gegen Marco Fu durch und gewann damit seinen neunten Titel bei einem Weltranglistenturnier. Des Weiteren ist er der erste Spieler, seit Stephen Hendry im Jahr 1993, der drei Weltranglistenturniere in Folge gewinnen konnte.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 27. Oktober 2013 in Chengdu statt.

|}

Finalrunde 

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Spieler mit einer Wildcard des chinesischen Verbands
kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden am 1. und 2. Oktober 2013 im Barnsley Metrodome in Barnsley, England ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-11-Modus gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos

Century Breaks

Endrunde

Qualifikation

Einzelnachweise

Weblinks 
 2013 International Championship – Fotogalerie von World Snooker auf Facebook.

2013
Snookerveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Chengdu